Шири́нов — фамилия. Женская форма — Шири́нова.

Известные носители 
 Ширинов, Адиль Шамилевич (род. 1964) — российский управленец, специалист в области автомобилестроения, Генеральный директор ООО «Аурус», СП Ford Sollers и «Ульяновский автомобильный завод».
 Ширинов, Алибала Абдул оглы (1903—1973) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза имени Асадова.
 Ширинов, Наиб Ширин оглы (род. 1922) — азербайджанский учёный.
 Ширинов, Нариман Микаил оглы (1929—2006) — советский и азербайджанский учёный в области ветеринарии.
 Ширинов, Натик Бахадур оглы (род. 1975) — азербайджанский перкуссионист, играющий на нагаре.
 Ширинов, Олимбек Махмадбекович — таджикский музыкант, звукорежиссёр, фотограф, блоггер. Руководитель группы Парем.  
 Ширинов, Темур Ширинович (род. 1950) — историк, археолог, государственный деятель Узбекистана.
 Ширинов, Умуд Адиль оглы и Ширинов, Сабир Адиль оглы — братья-азербайджанцы из Украины, получившие известность после того, как спасли семью из попавшего в аварию горящего автомобиля.
 Ширинов, Юсиф Наби оглы (1910—1987) — советский организатор сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Ширинова 
 Ширинова, Марал Ибрагим кызы — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза имени Сталина Белоканского района Азербайджанской ССР.
 Ширинова, Халимахон — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза имени К. Маркса Сталинабадского района Сталинабадской области.